Vertex peut faire référence à :
 Vertex, le sommet de la tête,
 un sommet dans le langage infographique et en théorie des graphes,
 vertex d'interaction, un élément d'un diagramme de Feynman, utilisé en physique quantique
 Vertex Pharmaceuticals est une entreprise américaine.